Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bill Mumy (1954-), musicien et un acteur américain ;
 Liliana Mumy (1994-), actrice américaine.